Paweł Straszewski (lektor)
 Paweł Straszewski (piłkarz)